

Башмур — колишнє село, Вавозький район, Удмуртія
 Башмур — колишнє село, Увинський район, Удмуртія